Яскин — фамилия; имеет женскую форму Яскина.* Яскин, Александр Иванович (1912—1999) — начальник и главный конструктор в СКБ-203 (КБ компрессорного машиностроения, НПО «Старт»).
 Яскин, Леонид Иванович (род. 1940) — советский инженер-нефтяник, начальник управления «Пермнефтегаз», лауреат Премии Совета Министров СССР.
 Яскин, Юрий Сергеевич (род. 1967) — генеральный директор НИИ космического приборостроения.

 Яскина, Ефимия Давыдовна (1919—2012) — советский государственный деятель. См. также 
 «Трофим Яскин»
 Яскино